El nombre Magor se puede referir a:

 Ivan Martin Jirous, apodado Magor (1944-2011), que fue un poeta checo de cultura underground;
 Magor, un personaje ficticio del legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien, un edain de Beleriand;
 Magor, el ancestro mítico de los húngaros en la leyenda de Hunor y Magor;
 Magor, una villa en Monmouthshire (Gales, Reino Unido);
 el nombre en córnico de la villa de Maker, en Cornualles (Inglaterra, Reino Unido); o
 el nombre bretón de la comuna de Magoar, en el departamento de Côtes-d'Armor (Bretaña, Francia).